Вилькия — топоним:
 Вилькия — город в центральной Литве, относится к Каунасскому району Каунасского уезда.
  — деревня в Каунасском районе Литвы, входит в состав Вилькийского апилинкского староства.
  — деревня в Паневежском районе Литвы, входит в состав Крякянавского староства.
  — река протекающая по территории Йонишкского района Литвы и Елгавского края Латвии, правый приток Свете.